Провінція Сорія у центральній Іспанії адміністративно поділяється на 183 муніципалітети:

Примітки